
Termin -{SH2}- ima više značenja.

 -{SH2}- domen
 Vodonik-sulfid